PET har flere betydninger:

 Politiets Efterretningstjeneste, er en landsdækkende dansk sikkerhedstjeneste
 Polyetylentereftalat, er et termoplastprodukt i polyesterfamilien
 Positronemissionstomografi, er en billeddannende teknik der især anvendes indenfor lægevidenskaben